Молі́н-ан-Кейра́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 200 км на північний схід від Марселя, 65 км на схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 314,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Молін-ан-Кейра на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Молін-ан-Кейра на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи